VAB steht für:
 den IATA-Flughafencode für Yavarate, Kolumbien

 den Van Allen Belt, den Strahlungsgürtel der Erde (Van-Allen-Gürtel).
 das Vehicle Assembly Building der NASA auf dem Kennedy Space Center
 Abkürzung des französischen gepanzerten Truppentransporters Véhicule de l’avant blindé
 Verbal-Argumentative Bewertung
 Verband der Auslandsbanken in Deutschland
 Vereinigung Alter Burschenschafter
 Vereinigung des Adels in Bayern, bayerischer Adelsverband in der Vereinigung der Deutschen Adelsverbände
 Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain
 Verband der Arbeitnehmer der Bundeswehr
 Versicherungsanstalt Berlin
 die Verwaltungsakademie des Landes Schleswig-Holstein in Bordesholm (VAB SH)
 die Viersener Aktienbau („Viersener Aktien-Baugesellschaft AG“) der Stadt Viersen
 die Abkürzung für Vater aller Bomben, der z. Zt. größten thermobarischen Bombe 
 das Vorbereitungsjahr Arbeit und Beruf

VAB